Фация (от  — лицо, облик, наружность, форма) — элементарная неделимая географическая единица, то есть однородный комплекс. Может применяться в различных науках:

 в биогеографии — участки с незначительными различиями условий местообитания внутри одного и того же биотопа
 в ботанике — см. фация (ботаника)
 в геологии — см. фация (геология) и фация метаморфизма
 в геохимии — см. фация (геохимия)
 в ландшафтоведении — см. фация (ландшафтоведение)
 в почвоведении — устаревший термин, обозначающий часть почвенно-биоклиматического пояса, почвенной зоны или подзоны, обладающая специфическими особенностями условий почвообразования и почв в связи с различиями в увлажнении или тепловом режиме. В настоящее время в почвоведении используются термины почвенная область и почвенная провинция

Литература 
 Иванова М. Ф. Общая геология. — М., 1980.
 Сукачёв В. Н. Биогеоценоз как выражение взаимодействия живой и неживой природы на поверхности Земли: соотношение понятий «биогеоценоз», «экосистема», «географический ландшафт» и «фация» // Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В. Н. Сукачёва, Н. В. Дылиса. М.: Наука, 1964. С. 5-49.
 Четырёхъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. — М: Советская энциклопедия, 1980. С.466.

Примечания

Ссылки 
 
 Фации в Геологическом словаре
 [bse.sci-lib.com/article115463.html Понятие «фация» в геологии]
 [bse.sci-lib.com/article009674.html Геохимическая фация]
 Фация в ботанике
 Фация в Экологическом словаре